«Капитан Горацио Хорнблоуэр» () — приключенческий фильм 1951 года, производства Великобритании, режиссёра Рауля Уолша на военно-морскую тематику на основе романов С. С. Форестера из цикла о капитане Горацио Хорнблоуэре.

Сюжет 
1807 год. Британский военно-морской флот послан к берегам центральной Америки с секретной миссией по оказанию помощи лидеру латиноамериканской революции. Восемь месяцев продлится это опасное плавание, а возглавит военную экспедицию капитан Горацио Хорнблоуэр. Отважному капитану предстоит пройти тысячи морских миль, вступить в бой с вражеским флотом, одержать победу и встретить свою любовь — красавицу Барбару.

В ролях 
 Грегори Пек — капитан Горацио Хорнблоуэр
 Вирджиния Мейо — леди Барбара
 Роберт Битти — лейтенант Буш
 Кристофер Ли — испанский капитан
 Кинастон Ривз — адмирал лорд Худ
 Стэнли Бейкер — мистер Харрисон
 Мултри Келсолл
 Теренс Морган
 Джеймс Кенни

Премьера в Англии состоялась 10 апреля 1951 года, премьера в США — 13 сентября 1951 года (Нью-Йорк).

Ссылки 
 Капитан Горацио Хорнблауэр на сайте Дневник кино

Фильмы о моряках
Фильмы о Наполеоновских войнах
Приключенческие фильмы Великобритании
Фильмы о пиратах
Фильмы-боевики Великобритании
Фильмы Warner Bros.
Фильмы-драмы Великобритании
Экранизации произведений Сесила Форестера
Военные фильмы Великобритании
Фильмы Великобритании 1951 года